Andrei Shishkov ist der Name folgender Personen:

* Andrei Shishkov (Schachspieler) (* 1978), estnischer Schachspieler
 Andrei Shishkov (Eiskunstläufer) (* 1982), russischer Eiskunstläufer